Mike Rogers kan syfta på:

 Mike Rogers (politiker född 1958), amerikansk politiker, kongressledamot från Alabama
 Mike Rogers (politiker född 1963), amerikansk politiker, kongressledamot från Michigan
 Mike Rogers (ishockeyspelare), kanadensisk ishockeyspelare